Элк-Ривер, река Элк (, ) — топоним Канады и США.

Топоним 
реки
 Элк — река в Британской Колумбии, Канада.
  — река в Западной Виргинии, США.
  — река в Канзасе, США.
 Элк — река в Колорадо, США.
  — река в Миннесоте, США.
  — река в Мэриленде, США.
  — река в Оклахоме, США.
  — река в Орегоне, США.
  — река в Северной Каролине, США.
  — река в Теннесси, США.
города
  — город в Айдахо, США.
 Элк-Ривер — город в Миннесоте, США.

См. также 
 Элк () — город в Польше.

  — неинкорпорированная коммуна в Калифорнии, ранее известна под названием Элк-Ривер.
 Элк-Айленд (Лосиный остров) — национальный парк в Альберте, Канада.
 Элк-Лейк (Лосиное озеро) — топонимы Канады и США.
 Элк-Маунтин (Лосиная гора) — городок в Вайоминге, США.
 Элк-Крик (Лосиный ручей) — топонимы США.
 Элк-Сити (Лосиный город) — топонимы США.